Big River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big River Township (Jefferson County, Missouri)
 Big River Township (St. Francois County, Missouri)